El Acuerdo arbitrario es un documento creado por el rey Pedro II de Valencia, el Ceremonioso, para romper las disputas entre las localidades castellonenses de Villarreal, Burriana, Almazora y Castellón de la Plana por cuestiones del reparto de las aguas del río Mijares.

Origen del Acuerdo 
El origen de los azudes en El Termet de Villarreal, data de la época del primer acuerdo, promulgado por el rey Jaime I de Aragón, solo promulgaba los derechos de las localidades de realengo a disfrutar el agua del río.
En un principio, no hubo problemas, pero con el paso de los años, Villarreal, se apoderó de las aguas, ya que su azud era el primero de todos. Para solucionar el problema, los soldados reales acudían a Villarreal e incautaban el agua para trasladarla a Burriana, la localidad donde residía el Rey, dejando a Almazora y Castellón sin ella.

El Acuerdo 

Para solucionar todos los problemas, Pedro II promulgó el acuerdo por el cual las localidades de Villarreal, Burriana, Almazora y Castellón, disfrutarían del agua conforme a los huertos que tenían respecto a un huerto tipo.
Después de que los ayuntamientos midieran sus huertos, cada uno envió a un hombre de la localidad a realizar las mediciones oportunas del caudal del río. Cada día las mediciones las hacían dos hombres (dos localidades), mientras los otros dos testificaban en favor de sus respectivas localidades.

En la actualidad el acuerdo sigue en vigor, pero ha variado mucho respecto al acuerdo original.

Curiosidades 
 Actualmente, las mediciones se hacen automáticamente cada cierto tiempo.
 Los azudes de Burriana, Castellón y Almazora, se encuentran actualmente en el paraje de Santa Quiteria, aunque en un principio, se encontraban en El Termet de Villarreal.
 Vall de Uxó y Nules, también disfrutan del agua del río, gracias a la prolongación de la acequia del azud de Burriana.
 Almazora y Castellón, comparten azud y acequia hasta Almazora, donde se bifurca en dos creando la Acequia Mayor de Castellón.
 Es la base de todas las acequias cristianas de la Plana de Castellón.
 El acuerdo es el germen de la Comunidad de Regantes de la Plana, propietaria del nacimiento del río Mijares y las fuentes que lo abastecen.
 Toda el agua que lleva el río desde el embalse de Sichar, se acaba en el azud de Almazora-Castellón, el agua que lleva desde aquí hasta la desembocadura procede de la desembocadura de las acequías de la zona.
 El azud de Burriana goza de extraterritorialidad respecto al término municipal de Almazora; en el caso del de Almazora-Castellón, lo comparten territorialmente.

Véase también 
 Río Mijares
 Desembocadura del Millars

Villarreal
Castellón de la Plana
Reino de Valencia
Historia de la Comunidad Valenciana
Río Mijares
Provincia de Castellón